Epsom ist der Name mehrerer Orte

in England:
 Epsom, in England

in den Vereinigten Staaten:
 Epsom (Indiana)
 Epsom (Minnesota)
 Epsom (New Hampshire)
 Epsom (North Carolina)
 Epsom Circle (New Hampshire)

in Neuseeland:
 Epsom (Neuseeland)